Safe from Harm – singolo dei Massive Attack del 1991
 Safe from Harm – singolo di BeBe Winans del 2005
 Safe from Harm – album dei Dusted del 2005